Wet bescherming persoonsgegevens (België) (sedert 2018)
 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Nederland) (sedert 2018) 
 Privacywet (België) (opgeheven)
 Privacywet (Nederland) (opgeheven)
 Algemene verordening gegevensbescherming, vaak als 'privacywet' aangeduid